Sayalonga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sayalonga (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Sayalonga (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar